Сан-Андрес () — топоним, распространённый в испаноязычных странах, в честь Святого Андреаса.

 Сан-Андрес — археологический объект в Сальвадоре, принадлежащий культуре майя.
 Сан-Андрес — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Сан-Андрес-и-Провиденсия.
 Сан-Андреc — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Сантандер.
 Сан-Андрес — коммерческий аэропорт, расположенный в городе Сан-Андрес (департамент Сан-Андрес-и-Провиденсия, Колумбия).
 Сан-Андрес — посёлок в Мексике, штат Чиуауа.
 Сан-Андрес — аргентинский спортивный клуб из пригорода Буэнос-Айреса Оливос. 
 Grand Theft Auto: San Andreas - компьютерная игра 2004 года